Sukabungah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukabungah, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukabungah, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar